Irina-Camelia Begu e María Irigoyen hanno battuto in finale Monique Adamczak e Marina Shamayko 6–2, 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  María Irigoyen (Campionesse)
  Marina Mel'nikova /  Sofia Shapatava (quarti di finale)

  Irina Chromačëva /  Laura Pigossi (quarti di finale) 
  Christina Shakovets /  Nicola Slater (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2014